Een gemeente in Haïti, zie Môle-Saint-Nicolas (gemeente)
 Een arrondissement in Haïti, zie Môle-Saint-Nicolas (arrondissement)